Верхний Рейн () — департамент Франции, один из департаментов региона Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия). Административный центр — Кольмар. По данным переписи 2012 года суммарная численность населения департамента составила 755 202 человека. По состоянию на 2016 год территория Верхнего Рейна разделена на 4 округа: Альткирш (108 коммун), Кольмар-Рибовилле (91 коммуна), Мюлуз (79 коммун) и Тан-Гебвиллер (88 коммун). В департаменте 17 кантонов и 366 коммун. В департаменте 11 городов с населением свыше 10 000 человек, самый крупный город — Мюлуз.

До реформы 2015 года коммуны департамента административно делились на 6 округов (31 кантон):
 Альткирш — 66 коммун;
 Гебвиллер — 47 коммун;
 Кольмар — 62 коммуны;
 Мюлуз — 80 коммун;
 Рибовилле — 32 коммуны;
 Тан — 52 коммуны.
По закону от 17 мая 2013 и декрету от 21 февраля 2014 года количество округов в департаменте Верхний Рейн уменьшилось с 6 до 4, а кантонов — с 31 до 17. Новое территориальное деление департаментов вступило в силу во время выборов 2015 года.

Коммуны департамента Верхний Рейн:

 А1 января 2016 года в результате административной реформы коммуна Аммерцвиллер упразднена с последующим слиянием с коммуной Бернвиллер, таким образом, с 1 января 2016 года код INSEE коммуны Бернвиллер (68031) заменён на код упразднённой коммуны Аммерцвиллер (68006).
 Б1 января 2016 года в результате административной реформы коммуны Аспак-ле-О и Мишельбак упразднены с последующим слиянием в новую коммуну Аспак-Мишельбак с присвоением ей кода INSEE 68012.
 В1 января 2016 года в результате административной реформы коммуны Брёнстат и Диденайм упразднены с последующим слиянием в новую коммуну Брёнстат-Диденайм с присвоением ей кода INSEE 68056.
 Г1 января 2016 года в результате административной реформы коммуны Ридвир и Хольцвир упразднены с последующим слиянием в новую коммуну Порт-дю-Рид с присвоением ей кода INSEE 68143.
 Д1 января 2016 года в результате административной реформы коммуны Кайзерсберг, Кьенцхайм и Сигольсайм упразднены с последующим слиянием в новую коммуну Кайзерсберг-Виньобль с присвоением ей кода INSEE 68162.
 Е1 января 2016 года в результате административной реформы коммуны Мазво и Нидербрюк упразднены с последующим слиянием в новую коммуну Мазво-Нидербрюк с присвоением ей кода INSEE 68201.
 Ж1 января 2016 года в результате административной реформы коммуны Мортсвиллер и Сопп-ле-О упразднены с последующим слиянием в новую коммуну Ле-О-Сультсбак с присвоением ей кода INSEE 68219.
 З1 января 2016 года в результате административной реформы коммуны Гренсинген, Обердорф и Энфлинген упразднены с последующим слиянием в новую коммуну Ильталь с присвоением ей кода INSEE 68240.
 И1 января 2016 года в результате административной реформы коммуны Спекбак-ле-Ба и Спекбак-ле-О упразднены с последующим слиянием в новую коммуну Спекбак с присвоением ей кода INSEE 68320.

Коммуны, которые были упразднены с 1 января 2016 года:

 А1 января 2016 года в результате административной реформы коммуна Аммерцвиллер упразднена с последующим слиянием с коммуной Бернвиллер (округ Альткирш, кантон Мазво на основании Административного акта № 57 от 24 декабря 2015 года. Кроме того, с 1 января 2016 года код INSEE коммуны Бернвиллер (68031) заменён на код упразднённой коммуны Аммерцвиллер (68006).
 Б1 января 2016 года в результате административной реформы на основании Административного акта № 57 от 24 декабря 2015 года коммуны Аспак-ле-О и Мишельбак упразднены с последующим слиянием в новую коммуну Аспак-Мишельбак (округ Тан-Гебвиллер, кантон Серне).
 В1 января 2016 года в результате административной реформы на основании Административного акта № 57 от 24 декабря 2015 года коммуны Брёнстат и Диденайм упразднены с последующим слиянием в новую коммуну Брёнстат-Диденайм (округ Мюлуз, кантон Брёнстат).
 Г1 января 2016 года в результате административной реформы на основании Административного акта № 57 от 24 декабря 2015 года на основании Административного акта № 57 от 24 декабря 2015 года коммуны Гренсинген, Обердорф и Энфлинген упразднены с последующим слиянием в новую коммуну Ильталь (округ Альткирш, кантон Альткирш).
 Д1 января 2016 года в результате административной реформы на основании Административного акта № 56 от 22 декабря 2015 года коммуны Ридвир и Хольцвир упразднены с последующим слиянием в новую коммуну Порт-дю-Рид (округ Кольмар-Рибовилле, кантон Кольмар-2).
 Е1 января 2016 года в результате административной реформы на основании Административного акта № 27 от 17 июля 2015 года коммуны Кайзерсберг, Кьенцхайм и Сигольсайм упразднены с последующим слиянием в новую коммуну Кайзерсберг-Виньобль (округ Кольмар-Рибовилле, кантон Сент-Мари-о-Мин).
 Ж1 января 2016 года в результате административной реформы на основании Административного акта № 57 от 24 декабря 2015 года коммуны Мазво и Нидербрюк упразднены с последующим слиянием в новую коммуну Мазво-Нидербрюк (округ Тан-Гебвиллер, кантон Мазво).
 З1 января 2016 года в результате административной реформы на основании Административного акта № 57 от 24 декабря 2015 года коммуны Мортсвиллер и Сопп-ле-О упразднены с последующим слиянием в новую коммуну Ле-О-Сультсбак (округ Тан-Гебвиллер, кантон Мазво).
 И1 января 2016 года в результате административной реформы на основании Административного акта № 50 от 19 ноября 2015 года коммуны Спекбак-ле-Ба и Спекбак-ле-О упразднены с последующим слиянием в новую коммуну Спекбак (округ Альткирш, кантон Альткирш).

См. также 
 Кантоны департамента Верхний Рейн

Примечания 

Верхний Рейн